Беддоу - фамилия:

 Беддоу, Дон (1903—1991) — американский актёр.
 Беддоу, Каски ( род. 1982) — канадский актёр.
 Беддоу, Клем  (1885—?) — английский футболист.

См. также 
 Беддоус